Die Abkürzung RSNA kann bedeuten:
 Radiological Society of North America
 Robust Security Network Association, eine Verschlüsselungsmethode für WLANs

RSNA